Thibaud Tchertchian est un artiste peintre et pluridisciplinaire français, né à Colombes le 24 mars 1983. Son style est reconnaissable à sa peinture crachée issue du graffiti des années 2000 et à vocation contemporaine. Il est l'auteur d'une vingtaine d'expositions essentiellement en Asie et particulièrement sur la scène bankokoise des années 2010.

Biographie 
Il est diplômé de l'École supérieure d'art de La Réunion. Il est présent dans la collection Cherqui et à la Artothèque de Puteaux. Il est qualifié maître de conférence.

Notes et références

Ouvrages 
 

Naissance à Colombes
Naissance en mars 1983
Peintre français du XXIe siècle